Die Football League Second Division 1897/98 war die sechste Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde der FC Burnley und neben Burnley qualifizierte sich die auch das zweitplatzierte Newcastle United für die „Testspiele“ genannten Relegationsspiele gegen die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Blackburn Rovers und FC Stoke.

Aufgrund der späteren Ligaerweiterung zur Saison 1898/99 sowohl in der ersten als auch zweiten Liga von 16 auf 18 teilnehmende Mannschaften waren diese letztlich sportlich ohne Belang, da allen der Zugang zur First Division gewährt wurde. Lincoln City und der FC Loughborough wurden in der Wiederwahl bestätigt, zudem wurde Burslem Port Vale auf Kosten des FC Darwen in die Liga gewählt. Durch die anschließend beschlossene Aufstockung verblieb auch der FC Darwen in der Liga, ohne Gegenkandidaten wurden der FC Glossop, New Brighton Tower und der FC Barnsley in die Second Division gewählt.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

„Testspiele“ 
Vor der automatischen Auf- und Abstiegsregel zwischen der erstklassigen First Division und der zweitklassigen Second Division, die erstmals zum Abschluss der Saison 1898/99 griff, hatten sich potentielle Aufsteiger aus der Second Division in Play-off-gleichen „Testspielen“ zu bewähren. Auch in der Saison 1897/98 kam es zunächst zu Testspielen zwischen den beiden Erstligisten Blackburn Rovers und FC Stoke sowie den Zweitligisten FC Burnley und Newcastle United. Da im letzten Aufeinandertreffen zwischen Stoke und Burnley klar war, dass beiden ein Unentschieden zur Erstligateilnahme genügen wurde, geriet die Partie zur Farce und endete mit einem torlosen Unentschieden. Aus diesem Grund wurde in einem anschließenden Ligatreffen entschieden, die „Test Matches“ durch eine automatische Abstiegsregelung zu ersetzen und beide Ligen auf 18 Teams auszuweiten, so dass Newcastle United und die Blackburn Rovers ebenfalls die folgende Saison in der First Division spielen konnten.

|}

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 

 England 1897-98 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1897/98
1897